Fadschr () ist die arabische Bezeichnung für Morgendämmerung, Morgenröte. Das Wort wird unter anderem in folgenden Begriffen verwendet:

 Fadschr (Gebet) eine islamische Gebetszeit
 Al-Fadschr, die 89. Sure des Korans
 Mehrere iranische Raketensysteme:
 Fadschr-3 (Mittelstreckenrakete)
 Fadschr-3 (Artillerierakete)
 Fadschr-5 (Artillerierakete)
 ein iranischer Satellit, siehe Fadschr (Satellit)
 Internationales Fajr-Filmfestival in Teheran
 Mehrere arabischsprachige Zeitschriften:
 al-Fajr (Literaturzeitschrift) aus Kairo (1934–1935)
 al-Fajr (Wissenschaftszeitschrift) aus Tunis (1920–1922)

Fajr ist der Familienname von
 Fayçal Fajr (* 1988), marokkanisch-französischer Fußballspieler